Holba bezeichnet:

 die Heidenfigur Holba, die gütige Gemahlin Wodans, Namensgeberin für die Hollenkammer-Höhle
 ein Dorf und Aldeia in Osttimor, siehe Labarai
 in der tschechischen Sprache die Entsprechung zum süddeutschen eine „Halbe (Bier)“ ein Trinkgefäß mit einem halben Liter Bier bzw. einen Krug oder Glas (für Bier).
 einen Ortsteil der Stadt Hanušovice in Tschechien; siehe Holba (Hanušovice)
 eine tschechische Brauerei, siehe Brauerei Holba

Holba ist der Name folgender Personen:
 Hans Holba (1914–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Herbert Holba (1932–1994), österreichischer Filmhistoriker
 Zoltán Holba (* 1968), ungarischer Marathonläufer